Porta NOT - em placas de circuitos, uma porta lógica digital que implementa a negação lógica
2857 NOT - um asteroide

Desambiguação